Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1950.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 8. August bis 14. August 1950, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, IV. Jahrgang, Heft 12 (August 1950 (II))

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1950